Kunene  (Cunene) – rzeka w Angoli i Namibii
 Kunene – region Namibii

Zobacz też 
 Cunene – prowincja Angoli